Adolf Herzfeld ist der Name folgender Personen:

* Adolf Herzfeld (Schauspieler) (Adolph Carl Otto Herzfeld; 1800–1874), deutscher Schauspieler
 Adolf Herzfeld (Bankier) (1883–nach 1937), deutscher Bankier